Ditrupa är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Miles Joseph Berkeley 1835. Ditrupa ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Ditrupa